Кли́рфилд (, ) — название нескольких населённых пунктов и административно-территориальных единиц (АТЕ) в США.

Населённые пункты и АТЕ США 
  — город в Айове.
  — городок в Висконсине.
 Клирфилд — боро в Пенсильвании.
 Клирфилд — округ в Пенсильвании.
  — тауншип в Пенсильвании, округ Батлер.
  — тауншип в Пенсильвании, округ Камбрия.
  — тауншип в Северной Дакоте.
  — город в Юте.
  — ж/д станция города.

См. также 
 Клир
 Филд
 Чистое Поле